Utsch steht für:

 Utsch AG, deutscher Hersteller von Kraftfahrzeugkennzeichen

Utsch ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Utsch von Gillenbach (1804–1877), österreichischer Kommunalpolitiker
 Friedrich Wilhelm Utsch (1732–1795), Erbförster des Mainzer Kurfürsten im Soonwald
 Manfred Utsch (1936–2021), deutscher Unternehmer
 Michael Utsch (* 1960), deutscher Religionspsychologe und Psychotherapeut
 Rudolf Utsch (1903–1960), deutscher Schriftsteller
 Stefan Utsch (1896–1978), deutscher Schriftsteller